Il singolare  del Copa Petrobras Buenos Aires 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Martín Vassallo Argüello non ha difeso il titolo conquistato nel 2008.

Horacio Zeballos ha battuto in finale 6–2, 3–6, 6–3 Gastón Gaudio.

Teste di serie

  Horacio Zeballos (campione)
  Máximo González (quarti di finale)
  Nicolás Massú (primo turno)
  Juan Ignacio Chela (semifinali)

 Santiago Ventura (quarti di finale)
 Sergio Roitman (secondo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)
 Laurent Recouderc (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Copa Petrobras Buenos Aires 2009